Waterman (sterrenbeeld), Aquarius, de Latijnse naam voor het sterrenbeeld Waterman
 Aquarius (instrument), een meetinstrument
 Aquarius, de maanlander van Apollo 13 die als "reddingsboot" diende tot de bemanning (Lovell, Swigert en Haise) op 17 april 1970 uiteindelijk veilig op aarde terugkeerde.
 Aquarius (Aqua), een album van de Deense dance-groep Aqua
 Aquarius/Let the Sunshine In, nummer van The 5th Dimension uit de musical Hair
 Aquarius (Party Animals), een single van de Nederlandse gabbergroep Party Animals
 Aquarius (sportdrank), een sportdrank
 Aquarius (televisieserie), een televisieserie
 Aquarius (film), een Braziliaanse film uit 2016
 Mattel Aquarius, een type homecomputer van Mattel
 Aquarius (dieren) een geslacht van wantsen uit de familie schaatsenrijders (Gerridae)
 Aquarius (plant) een plantengeslacht uit de Waterweegbreefamilie (Alismataceae)

Zie ook 
 Aquaria (doorverwijspagina)